Schmack steht für:

 Schmack, ein zweimastiger Küstensegler
 Schmack Biogas, ein deutsches Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche

Schmack ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Muggenthaler-Schmack (* 1974), deutsche Folk-Musikerin
 Kathrin Schmack (* 1964), deutsche Innenarchitektin und Rudersportlerin

Siehe auch:
 Smak